XOR se poate referi la:
Disjuncție exclusivă (logică)
Poartă XOR
XOR (joc)
XOR (instrucțiune x86): vezi Lista instrucțiunilor x86